Calliade – commediografo menzionato da Ateneo di Naucrati (forse erroneamente al posto di Callia)
 Calliade – probabile nome originale greco per il biblico (filisteo) Golia
 Calliade – nome di due artisti, un pittore di cui parlava Luciano di Samosata, e uno scultore, che fece una statua della cortigiana Neera